Municipio de Kendal puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Keystone (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Keystone (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Dickey.
 Municipio de Keystone (condado de Scott, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Coffey.